Sprinkle ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Sprinkle (* 1954), US-amerikanische Prostituierte, Pornodarstellerin, Autorin, Performance-Künstlerin
 Ed Sprinkle (1923–2014), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Ort in den Vereinigten Staaten:

 Sprinkle (Texas)